{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Гран-при 
|-
|align = "center" | Борнмут, Англия
|-
|align = "center" | 16 — 27 октября 1996
|-
|align = "center" | Bournemouth Int. Conference Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 138 (Марк Уильямс)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 1995 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1996 — Марк Уильямс 
|-
| Финалист — Юэн Хендерсон
|-
|}Гран-при 1996 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 по 27 октября 1996 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Юэна Хендерсона со счётом 9:5.

 Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 32 000
 Высший брейк: £ 5 000

 Высший брейк 

 138 — Марк Уильямс (Финал)

 Результаты 1/32 финала

 Мэттью Стивенс 5:1 Стивен Хендри  
 Марк Кинг 5:0 Джейсон Фергюсон  
 Марк Уильямс 5:3 Марк Грэй  
 Стив Джеймс 5:4 Уэйн Джонс  
 Ален Робиду 5:1 Пол Дэвис  
 Гэри Уилкинсон 5:1 Ноппадон Ноппачорн  
 Ронни О'Салливан 5:1 Гэри Понтинг  
 Ник Пирс 5:3 Дэйв Финбоу  
 Оливер Кинг 5:1 Найджел Бонд  
 Билли Снэддон 5:4 Дин О'Кейн  
 Джеймс Уоттана 5:4 Грэм Дотт  
 Пол Макфилипс 5:3 Энди Хикс  
 Даррен Морган 5:1 Карл Броутон  
 Мик Прайс 5:4 Джейсон Принс  
 Джон Пэррот 5:4 Джо Джонсон  
 Нил Фудс 5:2 Марк Дэвис 

 Марк Беннетт 5:3 Питер Эбдон  
 Крис Смолл 5:4 Пол Хантер  
 Стив Дэвис 5:2 Джон Джайлс  
 Джерард Грин 5:2 Вилли Торн  
 Тони Драго 5:1 Эндрю Кэйрнс  
 Уэйн Рендл 5:2 Род Лоулер  
 Кен Доэрти 5:1 Уэйн Браун  
 Мартин Кларк 5:0 Робин Халл  
 Джонатан Бёрч 5:2 Алан Макманус  
 Юэн Хендерсон 5:0 Джо Свэйл  
 Фергал О’Брайен 5:4 Дэйв Харольд  
 Энтони Хэмилтон 5:4 Ник Уокер  
 Тони Джонс 5:1 Джимми Уайт  
 Шон Стори 5:3 Деннис Тейлор  
 Джон Хиггинс 5:3 Джейми Бёрнетт  
 Стивен Ли 5:3 Стив Джадд

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
1996 год в снукере